Stati Uniti d'America
 French Camp – census-designated place della Contea di San Joaquin, California
 French Camp – città della Contea di Choctaw, Mississippi